Bergham, localité de Palting du district de Braunau am Inn ;
 Bergham, localité de Lochen du district de Braunau am Inn.